Fiorani ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Fiorani (* 1989), luxemburgischer Fußballspieler
 Gianpiero Fiorani (* 1959), italienischer Banker, Manager
 Pacificio Fiorani (1855–1924), Bischof des Bistums Osimo und Cingoli in Italien